Ви́ктор Ю́рьевич Соловьёв (29 сентября 1950 — 4 октября 2020) — советский и российский актёр, заслуженный артист России (2009) и Кабардино-Балкарии (1995).

Биография 
Родился 29 сентября 1950 года.

С 1969 по 1971 год учился в Ярославском театральном училище, с 1972 по 1975 год — в Свердловском театральном училище.

В 1999 году окончил факультет актёрского мастерства Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (руководитель курса — Владимир Владимирович Иванов).

Работал в Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова, Новокузнецком драматическом театре.

В 2002 году получил приз за лучшую мужскую роль в конкурсе дебютов на ОРКФ «Кинотавр» в Сочи (за роль в художественном фильме «Змей» режиссёра Алексея Мурадова).

Скончался 4 октября 2020 года.

Фильмография 
 1988 — Серая мышь — Семён Васильевич Баландин, спившийся бывший директор завода
 1989 — Похищение чародея — боярин Роман, чародей
 1989 — Охота на Единорога — Штайер, полковник, немецкий ас-«Боря»
 1989 — Лошади в океане — заведующий труппой детского театра, мрачный человек
 1989 — Груз-300 — Волентир
 1990 — Убийца — Григорий Попов
 1990 — Сафари № 6 — майор
 1990 — Лебединое озеро. Зона — мужчина
 1990 — Кошмар в сумасшедшем доме — Лёха, художник-фальшивомонетчик
 1990 — Здравия желаю! — адъютант
 1990 — В полосе прибоя — «Высокий»
 1991 — Сорок седьмой — Павло
 1991 — Последний бункер — майор Шитов
 1991 — Мой лучший друг — генерал Василий, сын Иосифа —
 1991 — Блажь — писатель
 1992 — Комедия строгого режима — зек Борин, исполняющий роль Дзержинского
 1992 — Женщина с цветами и шампанским — Булинь
 1994 — Самолёт летит в Россию — главарь банды террористов
 1995 — Дорога на край жизни —
 1995 — Домовик и кружевница — Павел, отец Серёжи
 1998 — Двинский чай (фильм) (короткометражный) —
 2002 — Марш Турецкого 3 — отец Ирины
 2002 — Кровавый отпуск —
 2002 — Кодекс чести — Гришин, командующий армией
 2002 — Змей — муж
 2003 — Любовь (к/м) — отец
 2003 — Вокзал — Кантемиров
 2003 — Оперативный псевдоним — 7 серия
 2003 — Баязет — Никита Семёнович Хвощинский, полковник
 2004 — На углу у Патриарших 4 — Фрол
 2004 — Конвой PQ-17 — капитан Белоусов
 2004 — Бухта Филиппа — старик
 2005 — Солдатский декамерон — старшина
 2005 — Призвание (Беларусь) — генерал Сёмик
 2005 — Вкус сангрии —
 2005 — МУР есть МУР 2 — Ричард Игоревич Арнаутов
 2005 — Доктор Живаго — председатель (6 серия)
 2006 — Телохранитель — Табакеев
 2006 — Ближний круг —
 2006 — Острог. Дело Фёдора Сеченова — Иван Никитич Корень, вор
 2006 — Закон и порядок: Преступный умысел — Пётр Иванович Скоробогатов
 2006 — Клевета —
 2007 — Ликвидация — Давид Петрович Манько (дядя Ешта), вор-«авторитет»
 2008 — Не отрекаются любя… — полковник
 2009 — Телохранитель 2 — лесник
 2009 — Сбитый лётчик —
 2009 — Палата № 6 — Никита, старший санитар в больнице / Бирюк, отшельник
 2009 — Исаев — Евпланов, охранник Гохрана
 2010 — Петля — Шплинт
 2010 — Паршивые овцы — Егор Антипов («Батя»), уголовной «авторитет»
 2010 — Единственный мужчина —
 2011 — Основная версия — Василий Максимович
 2014 — Белый тигр — адъютант Вильгельма Кейтеля
 2012 — Под прикрытием — генерал ФСБ
 2012 — Инквизитор — Аксель, могильщик
 2013 — Владение 18 — отец (Пётр Константинович)
 2014 — Умельцы — Олег Петрович Тарасов («Тарас»), криминальный «авторитет»
 2016 — Степные волки — «Седой»

Призы и почётные звания 
 1995 год — почётное звание «Заслуженный артист Кабардино-Балкарии» (за фильм «Дорога на край жизни»)
 2002 год — приз за лучшую мужскую роль в конкурсе дебютов на ОРКФ «Кинотавр» в Сочи за роль в х/ф «Змей»
 2009 год — почётное звание «Заслуженный артист РФ»

Примечания

Ссылки 
 Виктор Соловьёв. Личный сайт актёра. // виктор-соловьев.рф
 Соловьёв Виктор. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Новокузнецкий драматический театр
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Призёры «Кинотавра»